Шотландская Премьер Дивизион 1993/1994 () — 97-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 7 августа 1993 года и закончился 14 мая 1994 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на statto.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1993/1994
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1993 году
Спорт в Шотландии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994